Ру́зский — русская фамилия; образована от топонима . 

Известные носители:

 Рузский, Дмитрий Павлович (1869—1937) — российский ученый-механик и педагог.
 Рузский, Михаил Дмитриевич (1864—1948) — основатель сибирской научной школы зоологии, один из организаторов Института исследований Сибири, профессор Томского университета.

См. также 
 Рузский уезд
 Рузский район
 Рузский благочиннический округ

Примечания